Nahana peut désigner :
Nahana, une localité du Burkina Faso
 Nahana, une actrice japonaise